Натуральне число 105
 105 рік до нашої ери
 105 рік нашої ери